Memorial Stadium ist der Name folgender Stadien:

in den Vereinigten Staaten:
 Memorial Stadium (El Dorado), El Dorado, Arkansas
 Memorial Stadium (Storrs), Storrs, Connecticut
 Memorial Stadium (Boise), Boise, Idaho
 Memorial Stadium (Champaign), Champaign, Illinois
 Memorial Stadium (Bloomington), Bloomington, Indiana
 Memorial Stadium (Fort Wayne), Fort Wayne, Indiana
 Memorial Stadium (Terre Haute), Terre Haute, Indiana
 Memorial Stadium (Bakersfield), Bakersfield, Kalifornien
 California Memorial Stadium, Berkeley, Kalifornien
 Memorial Stadium (Lawrence), Lawrence, Kansas
 Memorial Stadium (Baltimore), Baltimore, Maryland
 Memorial Stadium (Minneapolis), Minneapolis, Minnesota
 Memorial Stadium (Columbia), Columbia, Missouri
 Memorial Stadium (Lincoln), Lincoln, Nebraska
 Memorial Stadium (Grand Forks), Grand Forks, North Dakota
 Gaylord Family Oklahoma Memorial Stadium, Norman, Oklahoma
 Memorial Stadium (Clemson), Clemson, South Carolina
 Darrell K Royal-Texas Memorial Stadium, Austin, Texas
 Memorial Stadium (Cooper), Cooper, Texas
 Memorial Stadium (Mesquite), Mesquite, Texas
 Memorial Stadium (Wichita Falls), Wichita Falls, Texas
 Memorial Stadium (Seattle), Seattle, Washington

in Kanada:
 Memorial Stadium (St. John's), St. John's, Neufundland und Labrador

in England:
 Memorial Stadium (Bristol), Bristol, Gloucestershire